Vredenhof, Vredehof, Vreedenhoff etc. kan verwijzen naar:

Vredenhof (gasthuis), een gasthuis in Dronrijp
Begraafplaats Vredenhof, begraafplaats in de Nederlandse stad Amsterdam
Vredenhof (Haarlem), een buitenplaats in de Nederlandse stad Haarlem
Vredehof (Kessel), tuin in de Belgische gemeente Kessel
Vredenhof (Schiermonnikoog), begraafplaats op het Nederlandse eiland Schiermonnikoog
Vredehof (Soest), villa in de Utrechtse plaats Soest
Vreedenhoff (Vecht), buitenplaats langs de Vecht in het Nederlandse dorp Nieuwersluis